«Balls to Picasso» (в пер. с англ. — Иди ты, Пикассо) — второй сольный студийный альбом британского хэви-метал исполнителя Брюса Дикинсона, изданный в мае 1994 года. Согласно одной из версий, Balls to Picasso — это надпись, увиденная Брюсом в общественном туалете.

Об альбоме 
«Balls to Picasso» ознаменовал начало сотрудничества Брюса Дикинсона с Роем Зи, в значительной мере повлиявшим на этот и многие из более поздних альбомов Брюса, включая Accident of Birth, The Chemical Wedding, и Tyranny of Souls. Стилистически автор отступил от Tattooed Millionaire, но и не имеет ничего общего с последующим альбомом Skunkworks выпущенным в 1996. Впоследствии Дикинсон говорил, что их с Роем Зи уговорили создать альбом менее тяжёлый, чем он должен был быть.

«Laughing in the Hiding Bush» посвящена сыну Брюса Дикинсона. По воспоминаниям Брюса, когда его сын был совсем ребёнком, на вопрос где он был, он ответил «Смеялся в прячущихся кустах» вместо «Прятался в смеющихся кустах». «Смеющиеся кусты» в доме семьи Дикинсонов называли забор из кустов.

Список композиций 

 «Cyclops» — 7:58
 «Hell No» — 5:11
 «Gods of War» — 5:02
 «1000 Points of Light» — 4:25
 «Laughing in the Hiding Bush» — 4:20
 «Change of Heart» — 4:58
 «Shoot All the Clowns» — 4:24
 «Fire» — 4:30
 «Sacred Cowboys» — 3:53
 «Tears of the Dragon» — 6:24

Все композиции написаны Брюсом Дикинсоном в сотрудничестве с Роем Зи, кроме «Laughing In The Hiding Bush», которая была написана Брюсом Дикинсоном в сотрудничестве с Роем Зи (также в списке авторов указан Остин Дикинсон), и «Fire», написанной Брюсом Дикинсоном в сотрудничестве с Роем Зи и Эдди Гассилас.

Список композиций для расширенного издания 2005 года (в качестве второго CD) 
 «Fire Child»
 «Elvis has left the Building»
 «The Breeding House»
 «No Way Out…To Be Continued»
 «Tears of the Dragon (Акустическая версия)»
 «Winds of Change» (композиция, записанная в течение сессии Tattooed Millionaire, но не вошедшая на альбом)
 «Spirit of Joy»
 «Over and Out»
 «Shoot All the Clowns (Ремикс)»
 «Laughing in the Hiding Bush (Live)»
 «The Post Alternative Seattle Fall Out (live)»
 «Shoot All the Clowns (Ремикс)»
 «Tibet»
 «Tears of the Dragon (Версия номер два)»
 «Cadillac Gas Mask»
 «No Way Out…Continued»

Синглы 
 Cyclops, апрель 1994
 Tears Of The Dragon, апрель 1994
 Shoot All The Clowns, август 1994
 Sacred Cowboys, январь 1995

Участники записи 
 Брюс Дикинсон — вокал

В записи принимали участие музыканты группы Tribe of Gypsies 
 Рой Зи — гитара
 Эдди Гассилас — бас-гитара
 Дэвид Ингрэйем — ударные
 Дуг Ван Бовен — перкуссия

Приглашённые музыканты 
 Марио Огуляр («Shoot all the Clowns»)
 Дин Ортега («Shoot all the Clowns»)
 Дик Флистзар (из группы Skin) — ударные на композиции («Tears of the Dragon»)

Примечания 

Альбомы Брюса Дикинсона
Альбомы Mercury Records
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio